Clotworthy ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Clotworthy (1931–2018), US-amerikanischer Wasserspringer und Schwimmtrainer
 Robert Clotworthy (* 1955), US-amerikanischer Synchronsprecher